Гордеевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Гордеевский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1798 человек, в том числе 825 мужчин и 973 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1763 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Гордеевский,
 посёлок Клюквенный,
 посёлок Октябрьский.

В 2012 г. упразднён посёлок Раздольный.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края